Ким Хау (; ) — австралийская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках с шестом. Чемпионка Игр Содружества 2006. Участница Олимпиады 2004 года. Двукратная чемпионка Австралии (2004, 2007). Обладательница национального рекорда в прыжках с шестом в помещении — 4,72 м (2007).

Биография 
Родилась 12 июня 1980 года в городе Перт, штат Западная Австралия, Австралия.

С 1993 по 1996 год Хау был членом юношеской сборной штата Вашингтон по гимнастике. В 1997 году перешла в лёгкую атлетику.

Дебютировала на международных соревнованиях в 1998 году на чемпионате мира среди юниоров, где заняла 11 место.

В 2002 году стала серебряным призёром Игр Содружества в Манчестере с результатом 4,15 м.

В 2004 году приняла участие в Олимпийских играх в Афинах. Заняла 16 место в квалификации и не попала в финальную часть соревнований.

Дважды, в 2004 и 2007 годах, становилась чемпионкой Австралии.

В 2006 году установила рекорд Австралии на открытом воздухе — 4,61 м, а также победила на Играх Содружества в Мельбурне с результатом 4,62 м, улучшив личный рекорд.

10 февраля 2007 года на соревнованиях «Звёзды шеста» в Донецке Ким установила рекорд Австралии в помещении — 4,72 м., а 30 июня установила рекорд Австралии и Океании на открытом воздухе — 4,65 м. По окончании сезона завершила спортивную карьеру.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 

Прыгуны с шестом Австралии
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике
Чемпионы Австралии по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года